Анто̀ни Ю̀зеф Малѐцки () е полски класически филолог, езиковед, полонист и славист, историк медиевист, литературен историк, хералдик, драматург, професор, преподавател в Ягелонския (1850 – 1852), Инсбрукския (1854 – 1856) и Лвовския университет (1856 – 1874), ректор на Лвовския университет (1872 – 1873), член на Академията на знанията и на Научното дружество в Лвов, почетен член на Познанското дружество на приятелите на науките, депутат в Сейма на Галиция и Лодомерия (1876 – 1889).

Трудове 
 De academia vetere (1844)
 Grochowy wieniec, czyli, Mazury w krakowskiem: komedya w czterech aktach (1855)
 Wybór mów staropolskich, świeckich, sejmowych i innych (1860)
 Gramatyka języka polskiego większa (1863)
 Juliusz Słowacki: jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, t. 1 – 2 (1866 – 1867)
 Biblia królowéj Zofii, zony Jagiełły, z kodexu Szaroszpatackiego nakładem ksiecia Jerzego Henryka Lubomirskiego (1871)
 Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego (1879)
 Studya heraldyczne (1890)
 Z dziejów i literatury: pomniejsze pisma Antoniego Małeckiego (1896)
 Lechici w świetle historycznej krytyki (1897)
 Z przeszłości dziejowej: pomniejsze pisma (1897)

Бележки 

Полски филолози
Полски литературни историци
Полски историци
Хералдици
Полски драматурзи
Полски езиковеди
Полски полонисти
Полски слависти
Възпитаници на Хумболтовия университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Инсбрукския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Ректори на Лвовския университет
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Лвовското научно дружество
Доктор хонорис кауза на Ягелонския университет
Почетни граждани на Лвов
Починали в Лвов
Погребани на Лучаковското гробище